Копылье (река) — река на Камчатке, Россия.
 Копылье (село) — село на Украине.